Milmore ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Milmore (* 1969), amerikanische Schauspielerin
 Martin Milmore (1844–1883), amerikanischer Bildhauer